"Desoto" pode ser:
 DeSoto, marca da Chrysler
 DeSoto (Texas)
 Desoto Lakes, localidade da Flórida

Ver também
 Condado de DeSoto
 De Soto

Desambiguações de topônimos